Над территорией СССР произошло два инцидента с участием самолётов южнокорейской авиакомпании.

 Инцидент с южнокорейским Боингом (1978) — инцидент в воздушном пространстве СССР, в результате которого Боинг-707 южнокорейской авиакомпании был подбит и совершил вынужденную посадку на лёд озера.
 Инцидент с южнокорейским Боингом (1983) — инцидент в воздушном пространстве СССР, в результате которого Боинг-747 южнокорейской авиакомпании был сбит.